Messac oder gleichlautend Meyssac ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Messac (Charente-Maritime), Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Messac (Ille-et-Vilaine), ehemalige Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
 Meyssac, Gemeinde im Département Corrèze

Messac ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Messac (* 1948), französischer Maler und Bildhauer
 Ralph Messac (1924–1999), französischer Journalist
 Régis Messac (1893–1945), französischer Schriftsteller